DTHW als Abkürzung steht für

 (Deutsches) Technisches Hilfswerk, eine deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation
 Deutsches Tierhilfswerk e.V., ein umstrittener Tier- und Naturschutzverein, der sich seit 2006 Aktion Tier – Menschen für Tiere nennt

DTHW